C-Strecke steht für:

 U-Bahn-Strecke C (Frankfurt am Main)
 C-Strecke der Stadtbahn Hannover